James Chamberlain Jones (1809–1859) Tennessee állam 12. kormányzója
James K. Jones (1839–1908) az Amerikai Egyesült Államok szenátora
James Ira Jones (1896–1960) angol pilóta
James Jones (1921–1977) amerikai író, többek között a Most és mindörökké című háborús regény írója
James Earl Jones (1931–) amerikai színész
James Jones, (1980–) amerikai kosárlabda ügyvezető, korábbi játékos.